Дэвид Брэд Филлипс (, ) — новозеландский гимнаст, бронзовый призёр Игр Содружества 1998 года в вольных упражнениях, один из немногих гимнастов Новой Зеландии, удостаивавшихся наград на международном уровне. Выступал на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в квалификации.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета Новой Зеландии

Гимнасты Новой Зеландии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года